Ez a lista a Kíváncsi Fáncsi című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1984)

Második évad (1989) 

Televíziós sorozatok epizódlistái